Chauveau ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Chauveau (1827–1917), französischer Tierarzt und Forscher
 Claude François Chauveau-Lagarde (1756–1841), französischer Advokat während der französischen Revolution
 François Chauveau (1613–1676), französischer Zeichner
 Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (1820–1890), kanadischer Politiker
 Sophie Chauveau (* 1999), französische Biathletin
 Sylvain Chauveau (* 1971), französischer Komponist und Musiker

Sonstiges:
 Chauveau Point, Landspitze von Liège Island in der Antarktis